Horká linka – přímá telefonní linka určená pro nějaký specifický účel 
 Horká linka Moskva–Washington
 Horká linka (kniha)